Cuatro Caminos bezeichnet:

 Cuatro Caminos (Michoacán), Ort in Mexiko
 Cuatro Caminos (Puebla), Ort in Mexiko
 Cuatro Caminos (Madrid), Stadtteil der spanischen Hauptstadt
 Cuatro Caminos (Cotorro), Ortsteil des Stadtbezirks Cotorro der kubanischen Hauptstadt Havanna
 Cuatro Caminos (San José de las Lajas), Ort im Municipio San José de las Lajas, Kuba